Jarilla kan syfta på:

Jarilla (släkte) – ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Jarilla ingår i familjen Caricaceae.

Geografi

Spanien 

 Jarilla (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar